VAP (bromfietsmerk)
 GSC Vindicat atque Polit het Groninger Studenten Corps
 Phuket Air, IATA-code VAP
 Vrijstelling van arbeidsprestaties-dag